Sergios ist der Name folgender Personen:

 Sergios I. (Patriarch), Patriarch von Konstantinopel (610–638)
 Sergios I. (Jerusalem), Patriarch von Jerusalem (843–859)
 Sergios II. (Jerusalem), Patriarch von Jerusalem (907–912)
 Sergios II., Patriarch von Konstantinopel (1001–1019)
 Sergios (Protospatharios), 717/718 byzantinischer Rebell auf Sizilien
 Sergios von Resaina (Sergius bzw. Sarğīs aus Raʾs al-ʿAin; gestorben 536 in Konstantinopel), spätantiker Philosoph, Mediziner und Übersetzer

Siehe auch:
 Agios Sergios
 Bakchos und Sergios, frühchristliche Märtyrer, die als Heilige verehrt werden
 Sergius